ASN steht für:
 Abfallschlüsselnummer
 Access Service Network
 Advance Shipping Notice
 Aktives Semantisches Netz
 American Society of Nephrology
 American Society for Neurochemistry
 ASN Technology Group, eine chinesische Forschungs- und Entwicklungs-Firma
 Assisted Satellite Navigation
 Association suisse des non-fumeurs, ehemaliger Name der Schweizerischen Nichtraucherstiftung pro aere
 ägyptisches Kfz-Kennzeichen für Aswan
 Atlantic Steam Navigation Company, eine britische Reederei
 Austrian School Network, das Datennetz der österreichischen Bildungseinrichtungen
 Autonomous System Number, die Nummer einer Einheit von IP-Netzen; siehe Autonomes System
 Autorité de sûreté nucléaire, französische Atomsicherheitsbehörde
 Autorité Sportive Nationale, Sammelbegriff für Träger der nationalen Sporthoheit (im Automobilsport), siehe Fédération Internationale de l’Automobile
 Aviation Safety Network
 Awesome Subber Network
 Alcatel Submarine Network
 IATA-Code des Talladega Municipal Airport
 Alpen-Sylt Nachtexpress

ASN.1 steht für
 Abstract Syntax Notation One

Asn steht für:
 Asparagin, eine Aminosäure

ASN